Saint-Pierre-le-Vieux steht für folgende geografische Objekte in Frankreich:
 Saint-Pierre-le-Vieux (Straßburg), Kirche in Straßburg

Gemeinden:
 Saint-Pierre-le-Vieux (Lozère)
 Saint-Pierre-le-Vieux (Saône-et-Loire)
 Saint-Pierre-le-Vieux (Seine-Maritime)
 Saint-Pierre-le-Vieux (Vendée)